Бахмутова Елена Леонидовна (девичья фамилия — Руденко; род. 1962, г. ) — политический деятель Республики Казахстан. Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана.

Биография 
Выпускница Алма-Атинского института народного хозяйства.

Трудовую деятельность начала с 1983 года и по 1993 год проработала на различных должностях предприятий реального сектора экономики.

 С 1993 по 2001 годы работала в должностях ведущего экономиста, главного экономиста, заместителя директора, директора бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан.
 С апреля 2001 года вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
 С августа 2002 года директор Департамента регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов Национального Банка Республики Казахстан.
 С сентября 2002 года директор Департамента финансового надзора Национального Банка Республики Казахстан.
 C января 2004 года заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
 C января 2008 года председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
 С января 2012 года по январь 2016 – заместитель председателя правления АО «Самрук-Казына».
 C февраля 2013 года по февраль 2014 года – председатель Совета Директоров АО «БТА Банк».
С января 2016 года по ноябрь 2016 года – управляющий директор по финансам и операциям АО «Самрук-Қазына».
С ноября 2016 года по август 2018 года – председатель правления АО «Фонд социального медицинского страхования».
С августа 2018 года по настоящее время – председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана.

Награды 
 2001 — Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан.
 2005 — Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан»
 2006 — Орден Курмет
 2008 — Медаль «10 лет Астане»
 2014 — Орден Парасат
 2018 — Медаль НПП РК «Атамекен» III степени.
 2021 — Орден Барыс 3 степени

Семья 
Замужем. Муж — Бахмутов, Евгений Васильевич. Сын — Андрей (1986)

Примечания

Ссылки 
 Бахмутова Елена Леонидовна на странице Самрук-Казына

Председатели Агентств Республики Казахстан